

Населені пункти та їхні частини

 Ґоле — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґоле — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Ґоле — частина села Дзяніш у гміні Косьцелісько Татранського повіту Малопольського воєводства

Примітки